Ксаверув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пабяницкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 7128 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Лодзь
 Пабьянице
 Гмина Жгув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства